Nicoya heißen folgende geographische Objekte:
 Nicoya (Kanton), einen Kanton der Provinz Guanacaste, Costa Rica (bis 1824 Nicaragua)
 Nicoya (Costa Rica), Stadt in Guanacaste, Costa Rica
 Nicoya-Halbinsel, im Nordwesten Costa Ricas

Siehe auch:
 Golf von Nicoya